Lega Nazionale A 2017-2018 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2017-2018 – torneo di hockey su pista maschile
 Lega Nazionale A 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Lega Nazionale A 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile